Coconino steht für:
 Coconino County, County in Arizona
 Coconino National Forest, National Forest rund um die Städte Flagstaff und Sedona im nördlichen Arizona
 Coconino-Plateau, Plateau im nördlichen Arizona
 Coconino Sandstone, Gesteinseinheit im Südwesten der Vereinigten Staaten
 (2939) Coconino, Asteroid des inneren Hauptgürtels.